Нуево Теапа има више значења:

 Нуево Теапа (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Теапа, Санта Сесилија (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику